Numele propriu Jersey se poate referi la:

Originea numelui propriu 
 Jersey (vas), un vas închisoare britanic folosit în timpul Războiului de Independenţă al Statelor Unite ale Americii. 
 Jersey, insulă, una din insulele britanice ale Canalului Mânecii. 
 Jersey, Georgia, o localitate în Statele Unite ale Americii, statul Georgia. 
 Jersey (rasă bovină), o varietate comună de vaci de lapte, care și-a luat numele de la insula britanică, Insula Jersey.
 Jersey (îmbrăcăminte), o piesă de îmbrăcăminte folosită pentru acoperirea torsului, originară din îmbrăcămintea tradițională populară a pescarilor din Insula Jersey, fabricată inițial din lână.

Denumiri geografice americane 
Jersey, ca referire uzuală pentru statul New Jersey al Statelor Unite ale Americii.
 New Jersey, statul New Jersey, component al Statelor Unite ale Americii.
 New Jersey (provincie britanică), conform originalului  Province of New Jersey, provincia britanică devenită una din cele 13 colonii care s-au răsculat contra Marii Britanii și au format Statele Unite ale Americii.
  East Jersey, provincie separată a provinciei britanice New Jersey (în engleză, Province of New Jersey), care a existat pentru 28 de ani, între 1674 și 1702, simultan cu West Jersey.  Capitala sa a fost Perth Amboy.
  West Jersey, provincie separată a provinciei britanice New Jersey (în engleză, Province of New Jersey), care a existat pentru 28 de ani, între 1674 și 1702, simultan cu East Jearsey; capitala sa târzie a fost Burlington, statul  de astăzi.

Nume proprii
Toponime americane
Toponime britanice